AML peut faire référence à :
  ;
 Amis du manifeste et de la liberté, un mouvement nationaliste algérienne dans les années 1940 ;
 Anne-Marie Losique, une animatrice de télévision québécoise ;
 Aéroport militaire - Militaire luchthaven, l'aéroport militaire de Melsbroek en Belgique ;
 Archives et Musée de la littérature, un centre d'archives et de recherches sur la littérature belge francophone ;
 Aire métropolitaine de Lille ;
 Archives municipales de Lyon ; 
 Anti-Money Laudering, l'action contre le blanchiment d'argent dans le domaine bancaire ;
 Algebraic modeling language ;
 Localisation mobile avancée ( en anglais), un système de localisation précise des appels d'urgence passés depuis les téléphones mobiles ;
 Académie musicale de Liesse, une école maîtrisienne pour garçons créée en 2014 ;
 Approved Manufacturer List, la liste des références approvisionnables pour une référence interne à une entreprise.

Voir aussi 
 Panhard AML, un blindé léger